La nazionale Under-16 di pallavolo femminile della Romania è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Romania con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Romania.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-16

Collegamenti esterni 
 

 U-16
Romania